Rio Bravo est l'autre nom du fleuve Río Grande ;
 Rio Bravo est le titre d'un western de Howard Hawks sorti en 1959.
 Rio Bravo, une ville située au sud du comté de Webb, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi